Йерсем () — норвежская фамилия. Известные носители:

  (род. 1957) — норвежская конькобежка.
 Йерсем, Анне-Лине (род. 1994) — норвежская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде, сестра-близняшка К. Йерсем.
 Йерсем, Камилла (род. 1994) — норвежская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде, сестра-близняшка А.-Л. Йерсем.

Примечания